Шарль-Антуан-Жозеф де Крой (; 15 июня 1683 — 20 августа 1710, под Сарагосой), герцог д'Авре и де Крой, князь Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса, суверен Фенетранжа в Лотарингии, граф де Фонтенуа — испанский генерал, участник войны за Испанское наследство.

Биография 

Сын Фердинанда-Жозефа-Франсуа де Кроя, герцога д'Авре и де Крой, и Мари-Жозеф-Барб де Алевин.

Наследовал своему отцу, будучи несовершеннолетним, и первое время находился под опекой матери.

Принял активное участие в войне за Испанское наследство на стороне Филиппа Анжуйского. Был первым командиром полка валлонской гвардии, созданного в 1703 году, и тогда же получил чин генерал-лейтенанта. Как офицер подавал большие надежды, после того как в 1707—1708 годах принял участие во всех военных операциях в королевстве Валенсии, а также во взятии Лериды и Тортосы.

В 1707 году пожалован в рыцари ордена Золотого руна.

Погиб 20 августа 1710 в кровопролитном сражении под Сарагосой, где полк валлонских гвардейцев оставил на поле боя 1100 павших. Герцог был убит артиллерийским ядром в первой же атаке.

Был холост, и семейные владения перешли к младшему брату, Жану-Батисту-Франсуа-Жозефу де Крою.

Литература 

 , p. 660 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 83 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Guillaume H. Histoire des gardes wallones au service d'Espagne. — Bruxelles: F. Parent, 1858, pp. 61, 343
 Monographie de Croy // La Picardie : revue littéraire et scientifique. T. XIV. — Amiens: Lenoel-Herouart, 1868, p. 558
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 590
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 179

Ссылки 

 

Гранды Испании
Генералы Испании
Участники войны за испанское наследство
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Дом де Крой
Герцоги де Крой